Кёс-Тахсыбыт — топоним в России якутского происхождения.

Республика Саха (Якутия) 
 Кёс-Тахсыбыт — река, левый приток р. Яна, координаты 68°07’с. ш. 134°40’в. д..
 Кёс-Тахсыбыт — озеро, исток р. Кёс-Тахсыбыт-Сиене (Богогундя), координаты 68°36’с. ш. 139°11’в. д..
 Кёс-Тахсыбыт — река, впадает в оз. Ыарыппыт, координаты 70°49’с. ш. 137°53’в. д..
 Кёс-Тахсыбыт — река, левый приток р. Тыках, координаты 68°16’с. ш. 133°50’в. д..

Примечания